Ceuthomantinae – podrodzina płazów bezogonowych z rodziny Craugastoridae.

Zasięg występowania 
Podrodzina obejmuje gatunki występujące od Hondurasu na wschód przez Amerykę Środkową przez Kolumbię i Ekwador do Peru, Boliwii, północnej Argentyny i Amazonii do Atlantyku, Brazylii i Gujany; zamieszkuje również wyspy: Trynidad i Tobago, Grenada i wyspy Małych Antyli.

Podział systematyczny 
Do podrodziny należą następujące rodzaje:
 Ceuthomantis 
 Dischidodactylus 
 Pristimantis 
 Tachiramantis 
 Yunganastes

Uwagi

Przypisy